Роберт Джеймс Гронко́вски () — американский бывший профессиональный игрок в американский футбол, играющий на позиции тайт-энда. С 2010 по 2018 год играл в клубе Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс». В 2020 году решил возобновить карьеру и вместе со своим партнером по команде Томом Брэди присоединился к «Тампа-Бэй Бакканирс». Он закончил карьеру после сезона 2021.

Личная жизнь 
Роб Гронковски родился в Амхерсте, самом густонаселённом пригороде Буффало штата Нью-Йорк в США. Вырос в городе Вилльямсвилль, учился в местной школе. Играл за Аризонский университет с 2007 по 2009 год. Имеет четырёх братьев. Родители — Диана и Гордон Гронковски.

Гронковски является лицом обложки игры Madden NFL 17.

Карьера в НФЛ 
Был задрафтован клубом «Нью-Ингленд Пэтриотс» под 42 номером на драфте 2010 года. 25 июля 2015 года подписал контракт на 5 лет.

Объявил о завершении карьеры в июне 2022 .

Рекорды 
 Самый результативный Тайт-энд в истории НФЛ — набрал 18 тачдаунов в 1 сезоне, 17 из которых были прямыми пасами от квотербека (2011 год);

Статистика на приёме и на выносе

Статистика в регулярных сезонах 

|2010||21||NWE||TE||87||16||11||59||42||546||13,0||10||30||28||2,6||34,1||71,2 %||9,3||||||||||||||||||42||13,0||546||10||1
|-
|2011*+||22||NWE||TE||87||16||16||124||90||1327||14,7||17||69||52||5,6||82,9||72,6 %||10,7||1||2||1||1||2||2,0||0,1||0,1||91||14,6||1329||18||0
|-
|2012*||23||NWE||TE||87||11||11||79||55||790||14,4||11||45||41||5,0||71,8||69,6 %||10,0||||||||||||||||||55||14,4||790||11||1
|-
|2013||24||NWE||TE||87||7||6||66||39||592||15,2||4||31||50||5,6||84,6||59,1 %||9,0||||||||||||||||||39||15,2||592||4||0
|-
|style="background:#afe6ba"|2014*+||25||NWE||TE||87||15||10||131||82||1124||13,7||12||60||46||5,5||74,9||62,6 %||8,6||||||||||||||||||82||13,7||1124||12||0
|-
|2015*+||26||NWE||TE||87||15||15||120||72||1176||16,3||11||52||76||4,8||78,4||60,0 %||9,8||||||||||||||||||72||16,3||1176||11||0
|-
|style="background:#afe6ba"|2016||27||NWE||TE||87||8||6||38||25||540||21,6||3||20||53||3,1||67,5||65,8 %||14,2||||||||||||||||||25||21,6||540||3||0
|-
|2017*+||28||NWE||TE||87||14||14||105||69||1084||15,7||8||57||53||4,9||77,4||65,7 %||10,3||||||||||||||||||69||15,7||1084||8||1
|-
|style="background:#afe6ba"|2018||29||NWE||TE||87||13||11||72||47||682||14,5||3||42||42||3,6||52,5||65,3 %||9,5||||||||||||||||||47||14,5||682||3||1
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||115||100||794||521||7861||15,1||79||406||76||4,5||68,4||65,6 %||9,9||1||2||1||1||2||2,0||0,0||0,0||522||15,1||7863||80||4
|}

Статистика в плей-офф 

|2010||21||NWE||TE||87||1||1||6||4||65||16,3||0||3||37||4,0||65,0||66,7 %||10,8||||||||||||||||||4||16,3||65||0||0
|-
|2011*+||22||NWE||TE||87||3||3||23||17||258||15,2||3||15||28||5,7||86,0||73,9 %||11,2||||||||||||||||||17||15,2||258||3||0
|-
|2012*||23||NWE||TE||87||1||1||1||0||0||||0||0||0||0,0||0,0||0,0 %||0,0||||||||||||||||||0||||0||0||0
|-
|style="background:#afe6ba"|2014*+||25||NWE||TE||87||3||3||31||16||204||12,8||3||12||46||5,3||68,0||51,6 %||6,6||||||||||||||||||16||12,8||204||3||0
|-
|2015*+||26||NWE||TE||87||2||2||23||15||227||15,1||3||10||40||7,5||113,5||65,2 %||9,9||||||||||||||||||15||15,1||227||3||0
|-
|2017*+||28||NWE||TE||87||3||3||27||16||218||13,6||3||15||27||5,3||72,7||59,3 %||8,1||||||||||||||||||16||13,6||218||3||0
|-
|style="background:#afe6ba"|2018||29||NWE||TE||87||3||3||19||13||191||14,7||0||8||29||4,3||63,7||68,4 %||10,1||||||||||||||||||13||14,7||191||0||0
|- style="background-color: #E0E0E0; font-weight:600; font-style:oblique; border:2px solid black"
|colspan="5"|Карьера||16||16||130||81||1163||14,4||12||63||46||5,1||72,7||62,3 %||8,9||||||||||||||||||81||14,4||1163||12||0
|}

Примечания

Ссылки 
 

Игроки в американский футбол США
Тайт-энды
Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс»